Spark může mít více významů:

 Spark (časopis) – český rockový časopis
 Spark (software) – klient pro instant messaging
 SPARC – procesor typu RISC firmy Sun Microsystems
 Chevrolet Spark – typ automobilu značky Chevrolet
 SPARK – vyvíjená raketa pro vypouštění mikrosatelitů na oběžnou dráhu
 Spark: A Space Tail – kanadský animovaný film
 Spark (skladba Amy Macdonald) – píseň